Саковка — топоним.

 Саковка — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Саковка — река в России.